Emo Bistolfi – produttore cinematografico italiano
 Gian Bistolfi (1886-?) – librettista, regista e sceneggiatore italiano
 Hugo Bistolfi (1964) – pianista argentino
 Leonardo Bistolfi (1859-1933) – scultore e politico italiano
 Patrick Bistolfi (1960) – politico francese
 Stéphano Bistolfi (1909-2000) – calciatore italiano naturalizzato francese